Tuba kan syfta på:

 Tuba, ett musikinstrument
 Tuba (moln), ett molnkännetecken
 Touba, Elfenbenskusten, en ort i regionen Bafing
 Tuba Koto, en ort i regionen Central River i Gambia